Крупица истины:

 Крупица истины — рассказ Анджея Сапковского;
 Крупица истины — эпизод в составе второго сезона телесериала «Ведьмак».